Катал может означать:

 Катал — единица измерения активности катализатора.
 Катал — река на Алтае.
 Катал — мужское имя:
 Катал мак Аэдо — король Мунстера (619/621—625/628).
 Катал Ку-кен-матайр — король Мунстера (662—665/666).
 Катал мак Фингуйне — король Мунстера (713/721—742).
 Катал мак Нейлл — король Лагора (724—729).
 Катал мак Муйредайг — король Коннахта (728—735).
 Катал мак Аэда — король Лагора (729—737).
 Катал мак Дунлайнге — король Уи Хеннселайг (809—819).
 Катал мак Муиргиусса — король Коннахта (833—839).

См. также